Nicolai Nicoláievich Asseiev, (em russo, Николай Николаевич Асеев)  nascido em Lgov, Kursk, 1889; falecido em Moscou, 1964) foi um poeta russo soviético. 
Participou e foi um dos líderes de uma editora chama "Лирика" (Lírica), desde 1911, como Boris Pasternak, com o qual participou do grupo de tendência futurista que fora chamado “Centrífuga” (Центрифуга), criado por Sergei Bobrov em 1914.  
Suas primeiras antologias poéticas, deste mesmo ano, "Flauta da Noite" e "Zor", foram escritas em estilo próximo do Futurismo russo.
Fez parte dos colaboradores da revista vanguardista LEF em (1923), desenvolvendo um estilo construtivista.
Foi contemplado em 1941 com o "Prêmio Stalin", promovido pelo governo do seu país.

Obras (em russo)
 Николай Асеев. Ночная флейта: Стихи. / Предисл. и обл. С. Боброва. — М.: Лирика, 1914. — 32 с.
 Николай Асеев. Зор. / Обл. М. Синяковой. — М.: Лирень, 1914. — 16 с.
 Николай Асеев, Григорий Петников. Леторей: Кн. стихов / Обл. М. Синяковой. — М.: Лирень, 1915. — 32 с.
 Николай Асеев. Ой конин дан окейн! Четвёртая кн. стихов. — М.: Лирень, 1916. — 14 с.
 Николай Асеев. Оксана. — М.: Центрифуга, 1916. — 88 с.
 Николай Асеев. Бомба. — Владивосток: Вост. трибуна, 1921. — 64 с.
 Николай Асеев. Сибирская бась. — Чита, 1922
 Николай Асеев. Софрон на фронте. — М., 1922
 Николай Асеев. Аржаной декрет. — М.: Гиз, 1922. — 20 с.
 Николай Асеев.Совет ветров. — М., ГИЗ, 1923. — 56 с.
 Николай Асеев.Стальной соловей. — М., Вхутемас, 1922. — 26 с.
 Николай Асеев. Избрань. / Обл. А.Родченко. - М., 1923
 Николай Асеев. Октябрьские песни., М., Мол. гвардия, 1925. — 32 с.
 Николай Асеев. За рядом ряд. М., 1925 — 32 с.
 Николай Асеев. Расстрелянная земля (рассказы). М., Огонёк, 1925. — 44 с.
 Николай Асеев. Разгримированная красавица. М.: Федерация, 1928.
 Николай Асеев. Дневник поэта. Л.: Прибой, 1929. - 228 с.
 Николай Асеев. Проза поэта. М.: Федерация, 1930.
 Николай Асеев. Запеваем! М., ГИЗ, 1930. - 102 с.
 Николай Асеев. Избранные стихи. / Обл. А. Родченко. - М., ГИЗ, 1930.
 Николай Асеев. Большой читатель. М.: Федерация, 1932.
 Николай Асеев. Обнова. Издательство писателей в Ленинграде. 1934.
 Николай Асеев. Удивительные вещи. М.: Гослитиздат, 1934.
 Николай Асеев  Высокогорные стихи. М., Советский писатель, 1938.
 Николай Асеев. Наша сила. М.: Гослитиздат, 1939.
 Николай Асеев  Зоревое пламя, М., Правда, 1939.
 Николай Асеев. Первый взвод. М.: Гослитиздат, 1941.
 Николай Асеев. Пламя победы. Л.: Советский писатель, 1946.
 Николай Асеев. Разнолетье. М.: Советский писатель, 1950.
 Николай Асеев. Раздумья. М.: Советский писатель, 1955.
 Николай Асеев. Памяти лет. М., Гослитиздат, 1956.
  "Николай Асеев. Стихи. М., Художественная литература, 1957.
 Николай Асеев. Самое лучшее. М., Молодая гвардия, 1959.
 Николай Асеев. Лад. М.: Советский писатель, 1961. 2-е издание, доп. М.: Советский писатель, 1963.
 Николай Асеев. Самые мои стихи. М., Правда, 1962
 Николай Асеев. ''Зачем и кому нужна поэзия. М.: Советский писатель,1961. — 315 с.

Poetas da Rússia
Poetas do futurismo
Poetas do construtivismo
Mortos em 1964